Ctenoplana är ett släkte av kammaneter. Ctenoplana ingår i familjen Ctenoplanidae. 

Ctenoplana är enda släktet i familjen Ctenoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kammaneter
Ctenoplana